Il doppio del torneo di tennis Washington Indoor 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 7–6, 6–3.

Teste di serie

 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Tom Okker /  Marty Riessen (finale)

 Pat Cramer /  Mike Estep (quarti di finale)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Washington Indoor 1974